Kaliganj kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Kālīganj, ort, Khulna, 
 Kaliganj Upazila, Gazipur, underdistrikt, 
 Kaliganj Upazila, Satkhira, underdistrikt, 
 Kaliganj Upazila, Lalmonirhat, underdistrikt, 
 Kaliganj Upazila, Jhenaidah, underdistrikt, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar